Endgame (álbum de Magadeth), de 2009;
Endgame (álbum de Rise Against), de 2011;
Operation: Endgame, filme de 2010;
"End Game", canção de Taylor Swift com a participação de Ed Sheeran, de 2017;
Endgame, documentário de 2018;
Avengers: Endgame, filme de 2019.

Desambiguação